Wariatka – amerykański film z 1987 w reżyserii Martina Ritta
 Wariatka – powieść Joanny Jodełki

Zobacz też 
 wariat
 wariatki